Rēdlihs (alternative Schreibweise: Redlihs) ist der Familienname folgender Personen:
 Krišjānis Rēdlihs (* 1981), lettischer Eishockeyspieler
 Jēkabs Rēdlihs (* 1982), lettischer Eishockeyspieler
 Miķelis Rēdlihs (* 1984), lettischer Eishockeyspieler